Le déterminant est une notion mathématique ;
 Le déterminant est une notion linguistique et grammaticale ;
 Un déterminant de santé, en santé publique, est un facteur qui influence l’état de santé d'une population.
 Un déterminant, en sciences sociales, est un facteur qui influence la prise d'une décision ou une situation(lire "déterminisme historique" et "déterminisme social").
 En France, dans le cadre des inventaires ZNIEFF et de la Trame verte et bleue nationale, on parle d'habitats déterminants et d'espèce déterminante, sur la base d'une méthode initialement élaborée par le MNHN, pour la modernisation de l'inventaire ZNIEFF :